Тамплема́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на північ від Парижа, 7 км на південь від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1369 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3359,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Тамплемар 
 Тамплемар на сайті французького Національного інституту географії
 Тамплемар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тамплемар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор